Jacques Marquette ist der Name folgender Personen:

* Jacques Marquette (1637–1675), französischer Jesuit, Entdecker und Missionar
 Jacques Marquette (Radsportler) (* 1950), französischer Radrennfahrer 
 Jacques R. Marquette (1915–1999), US-amerikanischer Kameramann